Але́н Берсе́ (; родился 9 апреля 1972 года, Фрибур, Швейцария) — швейцарский политик, член Социал-демократической партии. С 1 января 2012 — член Федерального совета Швейцарии и министр внутренних дел. С 1 января по 31 декабря 2018 года президент Швейцарии. Избран вице-президентом Швейцарии на 2022 год. До этого занимал этот пост в 2017 году. С 1 января 2023 года во второй раз стал президентом своей страны.

Карьера 
Берсе изучал политологию и экономику в Университете Нёвшателя и в Международном институте экономики в Гамбурге. В 1996 году стал магистром в области политологии. В 2005 году получил степень доктора экономики. Он является автором нескольких книг и более 30 статей по проблемам экономического развития, миграции и регионального развития. В юности серьёзно занимался лёгкой атлетикой, играет на фортепьяно.

Берсе является членом Совета кантонов парламента Швейцарии с 2003 года, заместителем председателем Социал-демократической фракции в парламенте с 2006 года. Президент Совета кантонов с 2008 по 2009 год. Он — член Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В декабре 2016 года он был избран вице-президентом Швейцарии на 2017 год. В эту должность он вступил 1 января. Через год был избран на 2018 год президентом страны. В первый день 2022 года вступил во второй раз на должность вице-президента страны. В начале декабря 2022 года он во второй раз был избран президентом Швейцарии.

Семья 
Женат и имеет троих детей.

Примечания

Ссылки 
 Биография на парламентском сайте
 Личный сайт Алена Берсе

Родившиеся во Фрибуре
Президенты Совета кантонов Швейцарии
Президенты Швейцарии
Правители Европы XXI века
Президенты, вступившие в должность в 2018 году
Социал-демократы Швейцарии
Министры внутренних дел Швейцарии
Политики XXI века
Выпускники Университета Невшателя
Президенты, вступившие в должность в 2023 году